All Rise est une expression anglaise qui signifie Tout le monde se lève. Cette expression est prononcée dans les pays anglophones lorsqu'un juge entre dans une salle d'audience.

 All Rise, album du groupe britannique Blue sorti en 2001 ;
 All Rise, sa chanson titre ;
 All Rise, album du chanteur de jazz Gregory Porter sorti en 2020 ;
 All Rise, série télévisée américaine de 2019.